Натуральне число 527
 527 рік до нашої ери
 527 рік нашої ери